Lundu (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Lundu (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Lundu